

Personaggi 
Juan Navarro è un nome che può riferirsi a diversi personaggi:
 Juan Navarro di Navarra, conquistatore basco
 Capitano Juan Navarro (nato nel 1533), figlio del precedente
Juan Navarro Hispalensis, Juan Navarro di Siviglia (1528-1580), compositore
 Frate Juan Navarro Gaditanus, Juan Navarro di Cadice (ca. 1550 – ca. 1610), monaco francescano e compositore
Juan José Navarro (1687-1772), capitano generale dell'Armada Española
 Frate Juan Navarro, monaco e botanico, autore di Historia natural o Jardín americano (1801)
Juan Navarro Reverter (1844-1924), politico spagnolo
Juan Pablo Chang Navarro (1930-1967), politico comunista peruviano
Juan Navarro Baldeweg (nato nel 1939), architetto e scultore spagnolo
Juan Gil Navarro (nato nel 1973), attore televisivo argentino
Juan Carlos Navarro (nato nel 1980), cestista spagnolo, soprannominato "La Bomba"